Фаллетти () - итальянская фамилия.

Известные носители:

 Фаллетти, Джироламо (Girolamo Falletti; 1518—1564) — итальянский поэт и историк.
 Фаллети, Пио Карло (Pio Carlo Falletti; 1848—1933) — итальянский историк.
 Фаллетти, Сесар (César Falletti; род. 1992) — уругвайский футболист итальянского происхождения.

Примечания